Швајцарац Станислас Вавринка је бранио титулу, али је изгубио у четвртфиналу од Јапанца Го Соеда. Бивши шампион Марин Чилић је требало да учествује на турниру као четврти носилац, али се повукао због повреде.

Милош Раонић је освојио турнир победом у финалу над Јанком Типсаревићем са 6–7(4–7), 7–6(7–4), 7–6(7–4). Раонић је постао први играч од 2008. и Роџера Федерера који је освојио АТП титулу без изгубљеног сервиса.

Носиоци 

Прва четири носилаца су слободни у првом колу:

  Јанко Типсаревић (финале)
  Николас Алмагро (полуфинале) 
  Станислас Вавринка (четвртфинале) 
  'Милош Раонић (победник)

<li> Иван Додиг (друго коло)
<li> Фабио Фоњини (прво коло)
<li> Гзавје Малис (прво коло)
<li> Оливје Рокус (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2012.
 Квалификације - Ченај 2012.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2012.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно